El nombre de Orotina puede referirse a varios artículos en la Wikipedia:

Lugares
 Orotina u Orotiña, antigua región de Costa Rica en el siglo XVI.
 Orotina, ciudad de Costa Rica.
 Orotina, cantón de Costa Rica, en la provincia de Alajuela.

Historia
 El rey Orotina o Gurutina, monarca indígena de la región de Orotina en el siglo XVI.